Urmija, grad
Urmijska ravnica, ravnica
Zračna luka Urmija, zračna luka
Urmija (jezero), jezero